Alt-Heidelberg, Du feine …  steht für:

 Alt-Heidelberg, du feine … (1912), deutscher Stummfilm von und mit Harry Walden
 Alt-Heidelberg, Du feine … (1913), deutscher Stummfilm von Emil Albes